toeren per minuut, zie: toerental.
 Total productive maintenance, een verbetertechniek voor organisaties.
 Tea Party movement, een Amerikaanse protestbeweging.
 Transmissie Protectie Mechanisme, een op 15 juni 2022 aangekondigd werktitel van een nieuw ECB-instrument om renteverschillen tussen de eurolanden te beheersen. Op 21 juli werd het omgedoopt in Transmissie Protectie Instrument
 Trusted Platform Module, een internationale standaard voor veilige cryptoprocessors
 Star Wars: Episode I: The Phantom Menace, een Amerikaanse film.